De Volharding (Jislum), een poldermolen in het Friese Jislum
De Volharding (Zeddam), een korenmolen in het Gelderse Zeddam
De Volharding (Best), een voormalige korenmolen in Best
Havekes Mölle (v/h De Volharding), een molen in het Gelderse Twello
De Volharding; een deel van de Nieuwegeinse wijk Laagraven-Liesbosch en een voormalig stoomgemaal op die locatie
De Volharding, de Leidsche Stoombootmaatschappij 'De Volharding'
Orkest De Volharding, een ensemble voor hedendaagse muziek gevestigd in Amsterdam
De Volharding (wielerploeg), een amateurploeg
De Volharding (vakbond), een vakbond voor smeden uit Amsterdam uit het einde van de 19e eeuw
De Volharding (Den Haag), rijksmonument ontworpen in 1927-28 door architect Jan Buijs
 De Volharding (Nijkerk), verdwenen zuivelfabriek in het Gelderse Nijkerk
De Volharding (polder), voormalige polder ten noorden van De Cocksdorp
De Volharding (coöperatie), voormalige coöperatieve zorgverzekeraar in regio Den Haag.
De Volharding (natuurgebied), een natuurgebied in Rijkevorsel.
De Volharding (Artis), bouwwerk in dierentuin Artis in Amsterdam.

Zie ook
De volharding der herinnering of La persistencia de la memoría; een schilderij van de Spaanse kunstschilder Salvador Dalí
Het uiteenvallen van de volharding der herinnering of La desintegración de la persistencia de la memoría; een surrealistisch schilderij van de Spaanse kunstschilder Salvador Dalí